Macromphaliinae és una subfamília de papallones nocturnes de la família Lasiocampidae.

Taxonomia 
El terme Macromphaliinae ha estat considerat des de 2012 com un sinònim de Poecilocampinae

Llista dels gèneres i espècies 
Segons NCBI (9 de gener 2014) :

Gènere Apotolype

Gènere Artace
 Artace cribraria
Gènere Euglyphis
 Euglyphis albigrisea
 Euglyphis asapha
 Euglyphis carola
 Euglyphis charax
 Euglyphis definita
 Euglyphis deusta
 Euglyphis directa
 Euglyphis durtea
 Euglyphis fibra
 Euglyphis guttularis
 Euglyphis lankesteri
 Euglyphis lepta 
 Euglyphis libnites
 Euglyphis melancholica
 Euglyphis obliterata
 Euglyphis ornata
 Euglyphis rundala
 Euglyphis scaptia
 Euglyphis sonia
 Euglyphis submarginalis
 Euglyphis zurcheri
Gènere Nesara
 Nesara caramina
 Nesara casada
 Nesara dalceroides
 Nesara francesca
Gènere Titya
 Titya synoecura
Gènere Tolype
 Tolype austella
 Tolype dayi
 Tolype laricis
 Tolype nana 
 Tolype notialis
 Tolype velleda
Gènere Tytocha
 Tytocha lineata

Referències 

Lasiocàmpids